Romanèche ist der Name folgender Ortschaften in Frankreich:

Romanèche, ehemalige Gemeinde im Département Ain, heute Ortsteil von Hautecourt-Romanèche
Romanèche-Thorins, Gemeinde im Département Saône-et-Loire